Koljosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koljosensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Koljosensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Koljosensaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar